

Волкотт — місто, штат Айова
 Волкотт — місто, штат Північна Дакота

 Волкотт — місто, штат Коннектикут
 Волкотт — місто, штат Індіана
 Волкотт — місто, штат Нью-Йорк
 Волкотт — місто, штат Вермонт
 Волкотт — селище, штат Нью-Йорк
 Волкотт — переписна місцевість, штат Колорадо